La Coppa della Federazione calcistica dell'Asia meridionale 2005 si svolse a Karachi, in Pakistan, dal 7 al 17 dicembre 2005, e si concluse con la vittoria dell'.

Fase a gruppi

Gruppo A

Gruppo B

Semifinali

Finale

Vincitore 

Calcio nel 2005
2005